Натуральне число 497
 497 рік до нашої ери
 497 рік нашої ери